La gara di Sciabola individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 9 agosto 2013.

La vittoria è andata all'ucraina Olga Kharlan che conquista il primo oro iridato individuale dopo due argenti ed un bronzo. La medaglia d'argento è stata conquistata dalla russa Ekaterina Dyachenko mentre il bronzo è andato all'italiana Irene Vecchi e alla campionessa olimpica in carica, la coreana Kim Jiyeon.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale 
 Tabellone dai 32esimi agli ottavi 
 Tabellone dai quarti 

Campionati mondiali di scherma 2013